Ladri come noi (Thieves Like Us) – romanzo di Edward Anderson del 1937
 Ladri come noi (Thieves Like Us) – episodio di Scuola di polizia